Pierre Dubouchet (1737-1818), personnalité politique française ;
 Henri-Joseph Dubouchet (1833-1909), peintre et graveur français ;
 Jean-Baptiste Dubouchet (1747-1828), personnalité politique française ;
 John Dubouchet (1937-), écrivain suisse ;
 Karine Dubouchet (1971-), skieuse française.